Иоганн I
 Иоганн I (ок. 1204—ок. 1270) — граф Ольденбурга.
 Иоганн I (ок. 1242—1277) — герцог Брауншвейг-Люнебурга в 1252—1269 годах, с 1269 года первый правитель княжества Люнебург.
 Иоганн I (1249—1285) — герцог Саксонии из рода Асканиев.
 Иоганн I (ок. 1211—1264) — князь Мекленбурга с 1227 года.
 Иоганн I (ок. 1213—1266) — маркграф Бранденбурга из рода Асканиев.
 Иоганн I (1279—1300) — бургграф Нюрнберга с 1297 года из династии Гогенцоллернов.
 Иоганн I (1329—1340) — герцог Нижней Баварии (1339—1340).
 Иоганн I (1414} — 1481) — герцог Клевский и граф Марка в 1448—1481 годах.
 Иоганн I (1550—1604) — герцог и пфальцграф Пфальц-Цвейбрюккена, известный генеалог для своего времени.
 Иоганн I Гольштейнский (ок. 1229—1263) — граф Гольштейна с 1239, Гольштейн-Киля с 1261 из рода Шауэнбургов.
 Иоганн I Лунен — рижский архиепископ с 1273 по 1284 год.
 Лихтенштейн, Иоганн I (1760—1836) — 10-й фюрст (князь) Лихтенштейн.
 См. также 
 Иоганн II
 Иоганн III
 Иоганн IV
 Иоганн V
 Иоганн VI